Джафери () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Джафери, Арбен (1948—2012) — политик Республики Македонии албанского происхождения.
 Джафери, Муса (род. 1959) — македонский государственный деятель, заместитель премьер-министра Республики Македония с июля 2011 года.